Прокопович, Пётр:
 Прокопович, Пётр Иванович (1775—1850) — русский пчеловод.
 Прокопович, Пётр Петрович (род. 1942) — белорусский государственный деятель, председатель правления Национального банка Республики Беларусь (1998—2011).